Чемпіонат Албанії 1983–1984 — 45-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше став «Лябіноті».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>23/30 травня 1984

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1983—1984
Албанія
Албанія